Chris Mueller (1906-1987), directeur artistique américain connu pour ses maquettes de monstres
 Chris Mueller (1986-), joueur de hockey américain
 Chris Mueller (1986-), joueur de soccer américain
 un personnage du roman Les 36 justes (2007) de Karen Tintori et Jill Gregory

Références